Distretto di Srem in Serbia
Distretto di Śrem in Polonia